A Torysa név jelentései:

Tarca szlovákiai község szlovák neve a Kisszebeni járásban
a Tarca folyó szlovák neve